се може односити на:

Филм 
 Моје пјесме, моји снови () – амерички мјузикл из 1965, режисера Роберта Вајса.

Музика 
 Моје пјесме, моји снови (албум) – албум Кемала Монтена из 1977.